Kharg bzw. Charg oder Chark heißen:

 Charg, Insel im persischen Golf
 Kharg (Schiff), iranisches Kriegsschiff
 D. J. Chark, American-Football-Spieler